Рокінггем (округ, Нью-Гемпшир)
Рокінггем (округ, Північна Кароліна)
Рокінггем (округ, Вірджинія)